Het seizoen 2006/07 van de Nederlandse Eredivisie ging van start op 18 augustus 2006 en is geëindigd op 29 april 2007.

PSV werd kampioen doordat het met een doelsaldo van slechts één doelpunt meer eindigde dan Ajax. Voor aanvang van de laatste speelronde stonden PSV, Ajax en AZ alle drie op hetzelfde aantal punten, waarbij PSV het slechtste doelsaldo had. PSV maakte dit goed door in de laatste ronde van het seizoen zijn wedstrijd met twee doelpunten meer verschil van Vitesse te winnen dan Ajax van Willem II. AZ verloor de laatste wedstrijd en werd uitgeschakeld op punten. PSV werd zo voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat de club dit was gelukt in de Eredivisie.

Voor de tweede maal sinds de herinvoering werd het seizoen afgesloten met play-offs. In seizoen 2005/06 gebeurde dat voor het eerst. Toen konden Ajax (voorronde Champions League), FC Groningen, AZ, Feyenoord en sc Heerenveen (UEFA Cup) en FC Twente (Intertoto) Europees voetbal gaan spelen.

Excelsior was dit seizoen de enige nieuwkomer. Deze club werd in 2005/06 kampioen van de Eerste divisie. Voor het eerst sinds seizoen 86-87 speelden er drie clubs uit Rotterdam in de Eredivisie.

ADO Den Haag degradeerde aan het einde van het seizoen rechtstreeks, doordat ze als laatste eindigde. Excelsior (zestiende) en RKC Waalwijk (zeventiende) speelden Play-offs om degradatie te voorkomen. Excelsior lukte dat, maar RKC Waalwijk niet. Dat degradeerde zodoende na negentien jaar Eredivisie naar de Eerste divisie.

Teams 
Tijdens het seizoen 2006/07 spelen de volgende teams in de Eredivisie:

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Officiële eindstand

Bron: Website KNVB

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Verhoudingen punten

Verhoudingen doelpunten voor

Verhoudingen doelpunten tegen

Statistieken

Positieverloop per club

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 5.531.766 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 18.078 per wedstrijd. Dit seizoen was tot dat moment het best bezochte seizoen in de geschiedenis van de eredivisie.

Scheidsrechters

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2006/07 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Gele kaarten

Play-offs

Europees voetbal 

1 FC Utrecht wint door middel van uitdoelpunten
2 FC Utrecht wint door middel van uitdoelpunten

Programma/uitslagen

Promotie/degradatie

Programma/uitslagen

Prijzen 
 Talent van het Jaar: Ibrahim Afellay (PSV)

 Gouden Schoen: Afonso Alves (sc Heerenveen)
 Zilveren Schoen: Phillip Cocu (PSV)
 Bronzen Schoen: Alex (PSV)

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 2006/07
Nederlands voetbalseizoen 2006/07